Petr Vlk (* 7. ledna 1964) je bývalý český profesionální hráč ledního hokeje a hokejový reprezentant. Po skončení hráčské kariéry se vydal na dráhu trenéra. V sezoně 2017/2018 trénoval celek HC Dukla Jihlava, hrající nejvyšší českou ligu. Jeho synem je rovněž bývalý hokejista Petr Vlk.

V roce 2018 obdržel první místo v kategorii trenér v soutěži Sportovec kraje Vysočina.

Klubová statistika

Reprezentační statistika

Trenérská kariéra 
 2002/04 – HC Dukla Jihlava (CZE-1 / CZE)
 2006/07 – HC Dukla Jihlava (CZE-1)
 2007/10 – HC Olomouc (CZE-1)
 2010/19 – HC Dukla Jihlava (CZE-1)

Odkazy

Poznámky

Externí odkazy 
 
 Profil, hcdukla.cz

Reference 

Čeští lední hokejisté
Čeští trenéři ledního hokeje
Hráči HC Dukla Jihlava
Hráči HC Havlíčkův Brod
Hokejisté MHk 32 Liptovský Mikuláš
Narození v roce 1964
Žijící lidé
Muži
Narození 7. ledna
Narození v Havlíčkově Brodě
Trenéři HC Dukla Jihlava
Hráči draftovaní New Yorkem Islanders
Trenéři HC Olomouc